Клада PACMAD є однією з двох основних ліній (або клад) злакових (Poaceae), що перегруповує шість підродин і ≈ 5700 видів, що становить більше половини злакових. Її сестринська група — клада BOP. Лінія PACMAD є єдиною групою серед злакових, у якій розвинувся шлях C4-фотосинтезу; дослідження показали, що це відбувалося незалежно кілька разів.

Назва клади походить від перших ініціалів включених підродин Panicoideae, Arundinoideae, Chloridoideae, Micrairoideae, Aristidoideae і Danthonioideae. Клада PACMAD — це чітко визначена монофілетична група з чітко вираженою екологією.

Філогенетика 
Філогенетика згідно з:

Примітки 

Клади рослин
Тонконогові